Vanguard – amerykańska rakieta nośna
 Vanguard – człon rakiety nośnej
 Vanguard – seria amerykańskich sztucznych satelitów
 Vultee P-66 Vanguard – amerykański samolot myśliwski z okresu II wojny światowej
 Vickers Vanguard – brytyjski samolot pasażerski
 Standard Vanguard – samochód osobowy produkowany w latach 1947−1963 przez przedsiębiorstwo Standard Motor Company
 Vanguard – typ brytyjskich okrętów podwodnych o napędzie atomowym,
 HMS „Vanguard” – ostatni zbudowany brytyjski pancernik.
 Vanguard Records – firma nagraniowa wyspecjalizowana w muzyce folkowej
 Vanguard – gra komputerowa